Robert Stockton Green (1831–1895) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z New Jersey, gubernator stanu
 Robert Francis Green (1861–1946) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta
 Robert A. Green (1892–1973) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Florydy
 Robert Green (ur. 1980) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Robert Green Ingersoll